Rue Montaigne est (ou a été) un odonyme dans plusieurs villes française :
 rue Montaigne à Cannes ;
 rue Montaigne à Lille ;
 à Paris, elle porte désormais le nom de rue Jean-Mermoz, et ne doit pas être confondue avec l'avenue Montaigne ;
 rue Montaigne à Marseille
 rue Montaigne à Rennes ;
 rue Montaigne à Rouen ;
 rue Montaigne à Vannes.